Renault RS7, een motor gebouwd door Renault gebruikt in de Formule 1
 Hr. Ms. Hollandia, een voormalige sleepboot van de Nederlandse marine met het naamsein RS7